Maud Angélica Behn (Oslo, Noruega; 29 de abril de 2003), es la hija mayor de la princesa Marta Luisa de Noruega y su exmarido, el escritor Ari Behn. Es la primera nieta de los reyes Harald y Sonia de Noruega.

Maud es quinta en la línea de sucesión al Trono noruego, por detrás de su tío, el príncipe Haakon, sus primos y su madre. Tiene dos hermanas menores, Leah Isadora Behn y Emma Tallulah Behn.

Biografía

Nacimiento 
La casa real de Noruega anunció a mediados de octubre de 2002, que la princesa Marta Luisa estaba embarazada por primera vez, tan solo 5 meses después de la boda de esta con el escritor Ari Behn.

Maud nació el 29 de abril de 2003 en el Rikshospitalet de Oslo. En el momento de su nacimiento, Maud ocupó el tercer lugar en la línea sucesoria. Puesto que cuando nació, su madre ya había renunciado a su título de Alteza Real; Maud no tiene tampoco tratamiento real, aunque sí derechos hereditarios.

Bautismo 
Fue bautizada el 2 de julio de 2003 en la capilla del Palacio Real por el arzobispo de Oslo, Gunnar Stålsett. Sus padrinos fueron su abuelo, el rey Harald V de Noruega, su tío el príncipe heredero Haakon Magnus de Noruega, la princesa Alexandra de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (hija de Benedicta de Dinamarca), Marianne Ulrichsen, amiga cercana de la princesa Marta Luisa, Anja Sabrina Bjørshol, hermana de Ari Behn y dos amigos de Ari, el actor Kaare Conradi y el político laborista Trond Giske.

En su bautizo, Maud Angélica llevó el mismo traje que en su día llevaron su madre y su tío Haakon, así como su abuelo y las hermanas de este. El traje fue hecho a mano por la princesa Ingeborg de Dinamarca en 1920 y desde entonces ha sido utilizado durante generaciones. Los nombres de todos los niños que lo vistieron, están bordados en él.

Nombres

Maud: nombre de su tatarabuela, Maud de Gales, hija menor del entonces príncipe de Gales Eduardo y su esposa, Alejandra de Dinamarca. Maud fue reina consorte de Noruega entre 1905 y 1938.
Angélica: nombre que le gustaba a sus padres.

Confirmación 
Recibió la confirmación en 2018.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas noruegas 
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Rey Harald V (17/01/2016).

Ancestros

Enlaces externos 

 Maud Angélica en la página oficial de la Casa Real de Noruega (en inglés).

Referencias 

Nobles de Noruega del siglo XXI
Familia Real Noruega
Princesas de Noruega de la casa de Glücksburg
Noruegas del siglo XXI